Brochet est un nom commun qui désigne plusieurs espèces de poissons, et un nom propre, nom de famille ou nom de lieu.

Nom commun

Zoologie 
Un brochet est un poisson prédateur dont le plus connu est le Grand brochet

Argot 
Brochet, proxénète
Brochet, abdomen

Transports 
 Voiture « brochet » de la Deutsche Reichsbahn, type de wagon allemand.

Nom propre

Patronyme 
 Alain Brochet, maire de Ceyrat mandat 2008-2014, conseiller général du Canton de Beaumont.
 Alain Brochet, maire de Lion-devant-Dun mandat 2008-2014
 Anne Brochet (née en 1966), actrice française
 François Brochet (1925-2001), sculpteur et peintre français
 Henri-Eugène Brochet (1898-1952), peintre et dramaturge français, père de François
 Jean Brochet, écrivain français connu sous le nom de plume Jean Bruce
 Maurice Brochet, constructeur amateur d'avion
 Serge Brochet, maire de Fleurey-lès-Saint-Loup, mandat 2001-2008
 Anne Félix Brochet de Vérigny, homme politique français du

Toponyme

Lac-au-Brochet, un territoire non organisé faisant partie de la municipalité régionale de comté de La Haute-Côte-Nord, au Québec.
 La rivière aux Brochets, située dans la partie nord du lac Champlain dans la MRC de Brome-Missisquoi en Montérégie, au Québec.
 Rivière aux Brochets (Lac du Chat) située dans la partie sud du territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec. Elle est tributaire de la Rivière du Milieu (Mékinac)
 Lac aux Brochets, située sur le parcours de la "Rivière aux Brochets (Lac du Chat)", située dans la partie sud du territoire de La Tuque, en Mauricie, au Québec. Elle est tributaire de la Rivière du Milieu (Mékinac)
 Lac Brochet, une communauté amérindienne située dans le Nord de la province du Manitoba.

Fontaine brochet, lieu dit de la commune française Chevillon-sur-Huillard,
 Cour du Brochet, voie de Strasbourg.

Notes

Patronyme français
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme